Vagabond kan syfta på:

 Vagabond (individ) – en individ som följer en vandrande livsstil
 Vagabond (film) – en fransk film
 Vagabond (manga) – en mangaserie
 Vagabond (musikalbum) – ett studioalbum av det svenska dansbandet Lasse Stefanz
 Vagabond (resemagasin) – ett resemagasin i Sverige
 Vagabond (skomärke) – ett svenskt skomärke
 Vagabond 31 – en segelbåtstyp
 Luftens vagabond – en svensk film från 1933

Se även 
 Resandefolk